Ostrovica (Bihać), een plaats in de gemeente Bihać in Bosnië-Herzegovina
 Ostrovica (Divača), een plaats in de Sloveense gemeente Divača
 Ostrovica (Lišane Ostrovičke), een plaats in de Kroatische gemeente Lišane Ostrovičke
 Ostrovica (Niška Banja), een plaats in de Servische gemeente Niška Banja
 Ostrovica (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin
 Ostrovica (Vladičin Han), een plaats in de Servische gemeente Vladičin Han